Jméno a příjmení Jaroslav Tuček nosí více osobností:
 Jaroslav Tuček (herec) (* 1938) – český herec, kulturní publicista a divadelní manažer
 Jaroslav Tuček (šermíř) (1882–?) – český šermíř, olympionik